Bonanat Zaortiga (Aragón, siglo XV) fue un pintor activo en la zona de Aragón que practicó la técnica del gótico internacional. Existen pocas obras atribuidas a este maestro.  Según la colección Frick, se le conoció con diversos nombres.

Obra identificada 
 Retablo de San Agustín de la Seo de Zaragoza,
 Retablo de Santa María de Eixea (1423)
 Retablo de la Catedral de Santa María de Tudela (atribuido}

En el Museo Nacional de Arte de Cataluña se conservan varias obras suyas o atribuidas, como:

 Virgen de la Misericordia, procede de una ermita de la Virgen de Carrasca de Blancas (Teruel).
 San Vicente, procedente de la catedral de Huesca.
 San Lorenzo, procedente de la catedral de Huesca.

Referencias

Enlaces externos 

Pintores de Aragón
Pintores de España del gótico
Pintores de España del siglo XV